Menneskelivet kan deles i følgende fire faser:

Barndom
Ungdom
Voksen
Alderdom

Hver fase kaldes også en generation.

Ungdommen starter når personen bliver kønsmoden (typisk i 12-14 års alderen), og slutter når personen er fuldt udviklet fysisk og mentalt (typisk i 25-30 års alderen).

Mennesker